Știrbei poate fi:

 Barbu Știrbei
 Alexandru B. Știrbei
 George Barbu Știrbei
 Palatul Știrbei

Vezi și 
 Barbu A. Știrbey
 Barbu Știrbei (dezambiguizare)
 Știrbu
 Listă de nume românești - litera Ș

Bibliografie 
 Oana Marinache, Reședințele Știrbey din București și Buftea: arhitectura și decorația interioară, Editura ACS, București, 2013 - recenzie

Legături externe 
 Prințese valahe și baroni austrieci, 31 august 2008, Tudor Cires, Simona Lazar, Jurnalul Național

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale